Кушпе́н — фамилия. Известные носители:
 Кушпен, Паскаль (род. 1942) — президент Швейцарии в 2003 и 2009 годах.
 Кушпен, Франсуа (1935—2023) — федеральный канцлер Швейцарии в 1991—1999 годах.